La bataille de la Lys peut désigner :

 La bataille de la Lys, une bataille de la Première Guerre mondiale en  ;
 La bataille de la Lys, une bataille de l'armée belge au début de la Seconde Guerre mondiale, en .